Live & Learn é o quarto álbum de estúdio da banda de hard rock americana Vixen. Este é o último álbum da integrante fundadora Jan Kuehnemund e o único das demais integrantes.

Faixas

Créditos
 Jan Kuehnemund → guitarra
 Jenna Sanz-Agero → vocal
 Kathrin Kraft → bateria
 Lynn Louise Lowrey → baixo
 Chris Fayz → teclado em "Little Voice" e "Give Me Away"
 Randy Wooten → teclado em "Suffragette City"
 Paulie Cerra → saxofone em "Suffragette City"
 Robert Lear → gaita de fole em "Give Me Away"

Links externos

Álbuns de Vixen
Álbuns de 2006
Álbuns de hard rock